Olga (pel·lícula de 2004)
 Olga (pel·lícula de 2021)